Carlos Alberto Martínez Tévez () este un fost fotbalist argentinian, care a evoluat la Shanghai Shenhua în Prima Ligă Chineză.

Este considerat unul dintre cei mai promițători jucători din Argentina. Precum conaționalul său Lionel Messi, a fost denumit de unii „Noul Maradona”. Diego Maradona l-a numit, într-o ocazie, „Profetul argentinian al secolului XXI”.

Statistici

Club

Note

Legături externe 

Profile at FutbolPunto with maps and graphs 

 CBF
 

Nașteri în 1984
Fotbaliști argentinieni
Fotbaliști ai Manchester United FC
Fotbaliști ai Manchester City FC
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2010
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Fotbaliști ai lui Juventus
Oameni în viață
Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2004